Ikaasammiit bezeichnet:
 Ikaasammiit (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasammiit (Sund, Aammaqqaalit Timertiit), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasammiit (Sund, Anaana) (auch Anaanap Ikaasaa, Depotsund), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland